Лубны-Герцык — фамилия:

 Лубны-Герцык, Евгения Казимировна (1878—1944) — русская поэтесса Серебряного века, переводчик, критик и мемуарист.
 Лубны-Герцык, Казимир Антонович (1843—1906) — русский инженер-путеец, отец Евгении Лубны-Герцык.
 Лубны-Герцык, Кирилл Константинович (1919—1994) — советский специалист в области создания радиотехнических систем ракетно-космической техники.
 Лубны-Герцык, Лев Иосифович (1880—1965) — советский учёный, экономист и статистик.

См. также

Примечания